Маркус Гьюе Розенкранц (; 25 января , 1762, Кристиансанн — 11 мая  1838, Христиания) — датско-норвежский государственный и политический деятель, глава правительства Норвегии (август–4 ноября 1814), Штатгальтер Норвегии, член парламента Норвегии, , крупный землевладелец, окружной комиссар, губернатор.

Биография 
Представитель одной из самых знатных дворянских семей Дании, но его семья со временем обеднела.
Сын датского кадрового военного офицера, коменданта крепости Вардёхюс. Брат Нильса Розенкранца, премьер-министра Дании (1818—1824).

Изучал право в Копенгагенском университете с 1781 по 1784 год. Получил специальность юриста. С 1787 года служил в ассесором в Верховном суде. 

В 1796 году женился на 13-летней Марен Юэль, богатейшей вдове Норвегии, которой от двух предыдущих браков досталось значительное состояние. С 1797 года управлял бизнесом и имуществом своей жены. Со временем стал одним из крупнейших в стране владельцев лесопильных заводов и экспортеров древесины. В 1804 году был назначен уездным комиссаром в Смоленене, в том же году стал камергером.

Участник дворянского собрания в Эйдсволле в 1814 году, на котором была принята Конституция Норвегии, затем до 1815 года был правительственным советником и министром.

В 1814 году был первым министром Норвегии. Избирался членом стортинга с 1818 по 1820 и с 1824 по 1827 годы от провинции Эстфолл. В 1827—1829 годах представлял в парламенте Халден.

Примечания

Ссылки 
Marcus Gjøe Rosenkrantz

Премьер-министры Норвегии
Политики Норвегии
Депутаты стортинга
Государственные деятели Норвегии
Выпускники Копенгагенского университета
Похороненные на Спасском кладбище (Осло)
предприниматели Норвегии 
Камергеры Дании